Арсенал-2:
 «Арсенал»-2/«Арсенал-2» — название футбольных команд (клубов), в разные годы являвшихся фарм-клубами тульского «Арсенала»:
 «Арсенал»-2 — название футбольного клуба «Динамо» Тула в 1998—2002 годах (в 2002 году — «Арсенал-2»; до 1998 года — «Луч» Тула; фарм-клубом «Арсенала» являлся в 1998—2001 году). Существовал в 1991—2003 годах.
 «Арсенал-2» — футбольный клуб из Тулы.
 «Арсенал-2» — футбольный клуб из Киева, фарм-клуб киевского «Арсенала».

См. также 
 Арсенали-2